Viloval es un lugar situado en la parroquia de Vilanova, del municipio de El Barco de Valdeorras, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias 

Localidades de El Barco de Valdeorras